Claus (von) Ahlefeldt kan henvise til flere personer:

 Claus Ahlefeldt (1420-1486) (1420-1486) – holstensk godsejer og landråd
 Claus Ahlefeldt (1614-1674) – holstensk godsejer, dansk feltmarskal
 Claus Ahlefeldt (1675-1745) (1675-1745) – holstensk godsejer, overjægermester i hertugdømmerne, landråd
 Claus Ahlefeldt-Laurvig (1909-1983) – dansk greve, godsejer og modstandsmand (Claus Tesdorpf Ahlefeldt-Laurvig)
 Claus Ahlefeldt-Laurvig-Bille (født 1932) – dansk greve, godsejer og forfatter (Claus Christian Preben Ahlefeldt-Laurvig-Bille)